Municipio de Cheyenne puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Cheyenne (condado de Barton, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Barton.
 Municipio de Cheyenne (condado de Lane, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Lane.